Poniższa lista przedstawia listę odcinków amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży, Power Rangers. Premierowa emisja pierwszego odcinka (Day of the Dumpster w serii Mighty Morphin Power Rangers) odbyła się 28 sierpnia 1993 roku na antenie amerykańskiej stacji Fox Kids. 2 marca 2019 roku rozpoczęta została premierowa emisja dwudziestego szóstego sezonu serialu, zatytułowanego Power Rangers Beast Morphers.

Obecnie seria Power Rangers składa się z 963 odcinków podzielonych na 29 sezonów, trzech filmów kinowych oraz kilku materiałów specjalnych skierowanych do telewizji lub nośniki VHS i DVD.

Przegląd sezonów

Mighty Morphin Power Rangers

Mighty Morphin Alien Rangers (Sezon 3.5; 1996)

Power Rangers Zeo (Sezon 4; 1996)

Power Rangers Turbo (Sezon 5; 1997)

Power Rangers w kosmosie (Sezon 6; 1998)

Power Rangers: Zagubiona galaktyka (Sezon 7; 1999)

Power Rangers Lightspeed Rescue (Sezon 8; 2000)

Power Rangers Time Force (Sezon 9; 2001)

Power Rangers Wild Force (Sezon 10; 2002)

Power Rangers Ninja Storm (Sezon 11; 2003)

Power Rangers Dino Grzmot (Sezon 12; 2004)

Power Rangers S.P.D. (Sezon 13; 2005)

Power Rangers: Mistyczna moc (Sezon 14; 2006)

Power Rangers: Operacja Overdrive (Sezon 15; 2007)

Power Rangers: Furia dżungli (Sezon 16; 2008)

Power Rangers RPM (Sezon 17; 2009)

Mighty Morphin Power Rangers (wersja zremasterowana; 2010)

Power Rangers Samurai (Sezon 18; 2011)

Power Rangers Megaforce (Sezon 20; 2013)

Power Rangers Dino Charge (Sezon 22; 2015)

Power Rangers Ninja Steel (Sezon 24; 2017)

Power Rangers Beast Morphers (Sezon 26; 2019)

Power Rangers Dino Fury (Sezon 28; 2021)

Filmy kinowe i materiały specjalne

Filmy kinowe

Dodatki specjalne emitowane w telewizji

Dodatki specjalne na VHS i DVD

Uwagi

Przypisy 

Power Rangers
Power Rangers